Суховей — тип погоды, характеризуемый высокой температурой и низкой влажностью воздуха, в сочетании с умеренным или сильным ветром.

Персоналии 
 Суховей, Дарья Алексеевна (род. 1977) — российский поэт, филолог и литературный критик.
 Суховей, Пётр — войсковой писарь, кошевой атаман Запорожской Сечи с 1668 по 1669 год, гетман Правобережной Украины (1670—1674).
 Суховей, Юрий Геннадьевич (род. 1962) — российский учёный, преподаватель, доктор медицинских наук, профессор.
 Суховей, Светлана Ивановна (род. 1952 года) — советская белорусская актриса театра и кино.

Другое 
 «Суховей» — ежегодный фестиваль независимой музыки в городе Актюбинск.